Schluff steht für:

 Schluffteilchen einer bestimmten Größe in der Bodenkunde und das entsprechende Sediment in der Geologie
 einen engen Durchlass z. B. in Höhlen, fachsprachlich meist Schluf
 Schluff (Eisenbahn), historische Eisenbahn in Krefeld
 einen Pantoffel oder Hausschuh